Victor Morin (1865-1960), personnalité politique canadienne ;
 Victor Morin (), directeur de la photographie français ;
 Jacques-Victor Morin (1921-2007), syndicaliste québécois.